Kazimierz Nycz (ur. 1949) – polski polityk, poseł na Sejm
 Kazimierz Nycz (ur. 1950) – polski duchowny rzymskokatolicki, kardynał